Kamil Zieliński (ur. 1983) – polski polityk, wicewojewoda dolnośląski (2015–2019)
 Kamil Zieliński (ur. 1989) – polski lekkoatleta
 Kamil Zieliński (ur. 1987) – polski żużlowiec
 Kamil Zieliński (ur. 1988) – polski kolarz